Імператор Судзін — 10-й Імператор Японії, синтоїстське божество, напів-легендарний монарх

Судзін — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства